Виктор Николаевич Лотков (род. 31 декабря 1946 года, Оренбург, РСФСР, СССР) — советский и российский юрист, политический деятель, начальник УВД Омской области, народный депутат РСФСР, депутат Государственной Думы ФС РФ первого созыва (1993—1995), генерал-майор милиции.

Биография 
С 1981 по 1982 год проходил службу в Афганистане. В 1982 году получил высшее образование по специальности «юрист» в Омской высшей школе милиции. Работал в Омской высшей школе милиции старшим преподавателем кафедры, возглавлял УВД администрации Омской области.

В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР от Омской области. В Верховном Совете РСФСР был председателем подкомитета Комитета Верховного Совета по вопросам законности, правопорядка и борьбе с преступностью.

В 1993 году избран депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва от Омского одномандатного избирательного округа № 129. В Государственной думе был членом комитета по организации работы Государственной думы, входил в депутатскую группу «Стабильность».

В 1995 году выдвигался на должность главы Омской области, на выборах занял второе место.

Примечания 

Члены Верховного совета России (1990—1993)
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов